La princesse Rosa Paula Iribagiza Mwambutsa (Gitega, ), est un membre de la famille royale du Burundi, fille aînée du roi Mwambutsa IV et de sa première épouse, la reine Thérèse Kanyonga.

Biographie 
Considérée par une partie des monarchistes burundais comme la prétendante au trône depuis la mort de son père, l'ex-roi Mwambutsa IV en 1977, elle est membre de l'association Fraternité Ishaka. Toutefois, elle a été exhérédée, ainsi que sa sœur, la princesse Regina, dans le testament du roi .

Rosa Paula Iribagiza a été élue députée au Parlement sous l’étiquette du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) de 2005 à 2010.

En 2005, elle a attaqué en justice l'ancien parti unique UPRONA pour usurpation des droits du prince Louis Rwagasore, son frère aîné.

Elle a été associée aux recherches du corps du mwami Ntare V entre  et . Elle s'est en outre prononcée en faveur du retour de la dépouille de son père considérant que « le testament du roi est de loin inférieur à l’intérêt du pays », s'opposant de ce fait à une partie de la famille royale, et en particulier de sa cousine, la princesse Esther Kamatari.

Mariée successivement au prince André Muhirwa puis en 1984 au Belge Frédéric Van de Sande, Rosa Paula Iribagiza Mwambutsa a eu sept enfants de ses différents mariages.

Honneurs

Honneurs étrangers 
  Belgique : commandeur de l'ordre de la Couronne ().

Ascendance

Notes et références

Voir aussi
Prétendant au trône

Liens externes 
Royal Ark
Royal Ark

Personnalité burundaise du XXe siècle
Personnalité burundaise du XXIe siècle
Femme politique burundaise
Naissance en mars 1934
Naissance à Gitega
Commandeur de l'ordre de la Couronne
Prétendant au trône
Prétendant au trône du Burundi